Miami, film américain d'Alan Crosland sorti en 1924
 Miami, film américain de Migel Delgado sorti en 1997
 Miami, film américain de Zaida Bergroth sorti en 2017